Прорывное:
 Прорывное — озеро, является старицей реки Белая, расположено в северо-восточной части Дёмского района Уфы.
 Прорывное — село в Прорывинском сельсовете Звериноголовского района Курганской области.